Hrasnica je lahko:
 Hrasnica 1 (Bosna in Hercegovina)
 Hrasnica 2 (Bosna in Hercegovina)
 Fahrudin Hrasnica, bosanskohercegovski biolog (1907-1971)